Бурк (, , , ) — английская, французская, немецкая и нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Бурк, Джон Грегори (1843—1896) — офицер армии США, участник Гражданской войны и Индейских войн.
 Бурк, Йохан () (1887—?) — нидерландский гребец.
 Бурк, Карл () (1898—1963) — бригадефюрер СС.
 Бурк, Крис (род. 1986) — профессиональный американский хоккеист, нападающий.
 Бурк, Майкл Рейли (род. 1964) — американский актёр.
 Бурк, Орвилл () — профессиональный американский культурист.
 Бурк, Питер () — австралийский перкуссионист, композитор и аудиоинженер.
 Бурк, Рене (род. 1981) — канадский профессиональный хоккеист, нападающий.
 
 Бурк, Рэймонд () (род. 1960) — канадский хоккеист.
 Бурк, Фил (род. 1962) — американский хоккеист, нападающий.
 Бурк, Фиона (род. 1988) — новозеландская гребчиха.
 Бурк, Шон (род. 1967) — канадский хоккеист, вратарь.
 Бурк-Уайт, Маргарет (1904—1971) — американский фотограф и фотожурналист.

Топонимы 
 Бурк — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бурк — район Баутцена, Германия.
 Бурк — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Бурк-ан-Брес — один из округов в регионе Рона-Альпы (Франция).

См. также 
 Бурк-ан-Брес (значения)
 Бурка (значения)
 Брук